Уорти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уорти, Джеймс (род. 1961) — американский профессиональный баскетболист.
 Уорти, Келам (род. 1991) — канадский актёр, сценарист и продюсер.